Araujo hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Araujo (Buenos Aires), paraje rural del Partido de Veinticinco de Mayo, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Estación Araujo, era una estación ferroviaria ubicada en el partido anterior.
 Araújo (Uruguay), localidad del departamento de Paysandú, Uruguay.
 Araujo (gl), parroquia en el concejo de Lovios, en Galicia, España.